Říčan může znamenat:

 Páni z Říčan – panský rod
 Bernart Vilém z Říčan (1678–1726) – kněz, kanovník v Litoměřicích

příjmení
 Daniel Říčan (* 1950) – regionální historik
 Gustav Adolf Říčan mladší (1912–1973) – českobratrský kazatel a regionální historik
 Pavel Říčan (* 1933) – český psycholog
 Rudolf Říčan (1899–1975) – evangelický duchovní, teolog, historik a pedagog

Související články 
 Říčany